Марио Маринов може да се отнася за:
 Марио Маринов (актьор) (1924 – 1985), български актьор
 Марио Маринов (футболист) (р. 1993), български футболист